Comitatul Thurston sau Thurston County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Thurston County, Nebraska
 Thurston County, Washington